Por Olimpíadas de 1980 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1980, em Moscou.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1980, em Lake Placid.

Desambiguação
Desambiguações de esportes